Llista dels 290 municipis del departament francès del Cher (18).

Cher